Мондич — прізвище карпатського походження.
 Мондич Вільма Іванівна — українська радянська діячка, ланкова колгоспу. Депутат Верховної Ради СРСР 5-го скликання.
 Мондич Михайло Дмитрович — карпатський москвофіл, агент НТС у лавах СМЕРШ.
 Мондич-Шиналі Олена (народжена Ілона Шинаї, 1902—1975) — чехословацька скульпторка карпаторусинського походження.